Miklos Molnar bzw. Miklós Molnár ist der Name folgender Personen:

* Miklós Molnár (1918–2003), ungarischer Geisteswissenschaftler
 Miklos Molnar (Fußballspieler) (* 1970), dänischer Fußballspieler